Název Sklenský potok má více vodních toků:

 Sklenský potok (přítok Stržského potoka) – levostranný přítok Stržského potoka v okrese Žďár nad Sázavou
 Sklenský potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov